Chris Evert ha battuto in finale Ol'ga Morozova 6–1 6–2.

Teste di serie
 Chris Evert (campionessa)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Helga Masthoff (semifinalista)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Julie Heldman (quarti di finale)
 Kazuko Sawamatsu (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1974